Produce 101 () é um reality show de sobrevivência produzido e exibido pelo canal de televisão sul-coreano Mnet, entre 22 de janeiro e 1 de abril de 2016. O programa traz um formato de projeto em grande escala, no qual o público "produziria" um grupo musical feminino, escolhendo as integrantes a partir de um grupo de 101 trainees (estagiárias), de 46 empresas de entretenimento (excluindo as duas principais empresas do ramo na Coreia do Sul, SM E YG Entertainment), bem como o conceito, a música de estreia e o nome do grupo..

Concorrentes

No terceiro episódio, que foi ao ar em 5 de fevereiro de 2016, foi revelado que três concorrentes deixaram o programa: Kim Ha-yun (101 Doors), Yim Kyung-ha (Astory Entertainment) e Lim Hyo-sun (CMG Chorok Stars). Ma Eun-jin, da Clear Company, entrou e deixou o programa no quarto episódio, devido a problemas de saúde. Nomes em inglês estão de acordo com o site oficial do programa. A idade é mostrada de acordo com o sistema de Idade Coreana.

 Legenda

Produce 101
Concorrentes de Produce 101